Marmara může znamenat:

 Marmarský region (turecky Marmara Bölgesi), zeměpisný region Turecka
 Marmara (Balıkesir), město a okres v turecké provincii Balıkesir
 Marmara (ostrov), turecký ostrov v Marmarském moři

 Marmarská univerzita, Istanbul
 Marmara (noviny), turecký deník v převážně arménské řeči
 MV Mavi Marmara, turecká osobní loď
Marmara je příjmení následujících osob
 Uğur Marmara (* 1987), turecký cyklista a jezdec na horských kolech

Viz také:

 Marmarské moře

Externí odkazy 
 

Wikipedie:Rozcestníky